Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia — organização guerrilheira colombiana de inspiração comunista
 Força Alternativa Revolucionária do Comum — partido político colombiano criado após os diálogos de paz de Havana

Ver também 
 Forças Armadas de Cuba — oficialmente denominada "Forças Armadas Revolucionárias"

Desambiguações de siglas